Wakabayashi ist der Familienname folgender Personen:

 Akiko Wakabayashi (* 1941), japanische Schauspielerin
 Kenta Wakabayashi (* 1964), japanischer Politiker
 Kōta Wakabayashi (* 1997), japanisch Sprinter
 Manabu Wakabayashi (* 1979), japanischer Fußballspieler
 Manafu Wakabayashi (* 2004), japanischer Fußballspieler
 Masatoshi Wakabayashi (* 1934), japanischer Politiker
 Wakabayashi Takeo (1907–1937), japanischer Fußballspieler